Beloziorka (Penza), poble de la província de Penza, a Rússia
 Beloziorka (Kherson), poble de la província de Kherson, a Ucraïna (ocupat per Rússia)